Дезактивація (рос.дезактивация, англ. deactivation, нім. Dekontamination f, Entaktivierung f, Entseuchung f, Inaktivierung):

 Усунення радіоактивних або бойових хімічних речовин з поверхні місцевості, споруд, предметів, одягу тощо.
 Втрата молекулою енергії, яка потрібна для вступу в хімічну реакцію.

Література

Посилання 
 

Зброя масового ураження